

Cinema 
 Strike One – film del 1917 diretto da Craig Hutchinson
 Strike One – film del 1912 diretto da David Llauger-Meiselman

Musica
 Strike One – demo del gruppo musicale Crystal Viper